Нагрудный знак «Почетный строитель города Москвы» — почётный знак отличия работников строительной индустрии столицы, присваиваемый решением Мэра Москвы за заслуги и высокое мастерство в профессиональной деятельности. Учреждён 17 октября 1997 года Распоряжением Мэра Москвы № 814-РМ.

Статус знака
Знак «Почётный строитель города Москвы» присваивается высокопрофессиональным работникам строительства, промышленности строительных материалов, строительной индустрии, научно-исследовательских, проектных, проектно-изыскательских, монтажных организаций и учреждений профессионального образования строительной отрасли за большой личный вклад в организацию и развитие строительства, за заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, передового опыта организации работ, механизации и автоматизации труда, использовании новых индустриальных конструкций и строительных материалов, за достижение высокой эффективности производства, качества строительно-монтажных работ и повышение уровня подготовки кадров, работающим в сфере строительства города Москвы не менее 15 лет.

Награжденному одновременно с вручением нагрудного знака выдается удостоверение установленного образца и производится запись о награждении в трудовую книжку.

Повторное награждение нагрудным знаком «Почётный строитель Москвы» не производится.

Описание знака
Нагрудный знак изготовляется из серебра с золочением. Состоит из основы, представляющей форму правильного круга диаметром 29 мм и колодки прямоугольной формы размером 25х15 мм, соединенных при помощи золоченого ушка и кольца. 

На лицевой стороне основы вверху в центральной части располагается золоченое  рельефное изображение здания Мэрии Москвы, ниже налагается рельефная надпись сверху вниз: «ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МОСКВЫ». На оборотной стороне основы в центре располагается рельефная надпись: «ЗА ЗАСЛУГИ В АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ», под ней горизонтально слева направо расположена рельефная лавровая ветка. Лицевая и оборотная стороны основы имеют золоченый выпуклый рант и золоченую боковую поверхность. 

Колодка обтянута шелковой муаровой лентой красного цвета, к которой в центре прикреплено рельефное золоченое изображение Георгия Победоносца. Края колодки золоченые. На оборотной стороне колодки имеется булавочное крепление карабинного типа.

Бланк удостоверения к знаку представляет собой двухстраничную книжку из бумаги с защитной  сеткой  голубого  цвета, наклеенную на плотное складывающееся    пополам основание, обтянутое кожей темно-красного цвета. Размеры сложенного бланка удостоверения — 75х100 мм.

Правила ношения
Носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации.

Награждённые
Среди награждённых — П. Н. Аксёнов, А. Г. Векслер, А. Л. Вигдоров, А. В. Иконников, Н. С. Никифорова, Э. В. Сандуковский, В. П. Шанцев.

В 2017 году звание получили 6 человек, среди них Валентина Дмитриевцева и Александр Ворожбитов.

Примечания

Ссылки

Нагрудные знаки России
Награды Москвы